Белкард:
 Белкард — белорусское предприятие, расположенное в городе Гродно.
 «Белкард» — футбольный клуб из Гродно (в 2006—2008 — «Динамо-Белкард»).
 «Неман-Белкард» — название футбольного клуба «Неман» из Гродно в 1999—2001 годах.